Кедас () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Кедас, Элисео (или Илисио Кедас по прозвищу Кариока) — бразильский футболист.
 Кедас-ду-Игуасу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. 
 Сети-Кедас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.